Ахметовский сельсовет  — муниципальное образование в Кушнаренковском районе Башкортостана.

Административный центр — село Ахметово.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Ахмалетдинов, Фазульян Фазлыевич (15 апреля 1918 — 29 апреля 1979) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Крашенинников, Фёдор Павлович (27 августа 1898 — 16 февраля 1979) — актёр Русского драматического театра Башкирии, член Союза театральных деятелей (1938), народный артист БАССР (1955).

Примечания 

Муниципальные образования Кушнаренковского района
Сельские поселения Башкортостана